Мамедли () — азербайджанская фамилия.

Известные носители 
 Мамедли, Анар Асаф оглы (род. 1978) — азербайджанский правозащитник.
 Мамедли, Аслан Мамедали оглы (1953—2020) — азербайджанский филолог.
  (род. 1965) — азербайджанский писатель.
 Мамедли, Мушвиг Фазиль оглы (род. 1972) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания. 
 Мамедли, Надир Джалил оглы (1897 - 1937) - один из первых ректоров Азербайжданского Медицинского Института, Нарком здравоохранения Нахичеванской АССР (1931 - 1937)
 Мамедли, Эльмаддин Самьяддин оглы (род. 1995) — азербайджанский волейболист, центральный блокирующий команды «Сумгаит».
 Мамедли, Эльнур Чингиз оглы (род. 1988) — азербайджанский дзюдоист, член национальной сборной Азербайджана.
 Мамедли, Эльшан Эльдар оглы (род. 1992) — азербайджанский писатель.